

Toponyme

Taft, localité de Colombie-Britannique

Taft (Alabama) 
 Taft (Californie) 
 Taft (Floride) 
 Taft (Kentucky) 
 Taft (Louisiane) 
 Taft (Minnesota) 
 Taft (Missouri) 
 Taft (Montana) 
 Taft (Dakota du Nord) 
 Taft (Oklahoma) 
 Taft (Oregon) 
 Taft (Caroline du Sud) 
 Taft (Tennessee) 
 Taft (Texas) 
 Taft (Virginie) 
 Taft Mosswood

Taft (Iran)

Taft (Philippines)

Patronyme

 Alphonso Taft (1810 - 1881), juriste et diplomate américain ayant été secrétaire à la Guerre des États-Unis de  à  ;
 William Howard Taft (1857 - 1930),  Président des États-Unis puis   président de la Cour suprêmedes États-Unis ;
 Helen Herron Taft (1861 - 1943), épouse du président Taft ;
 Robert Taft (1889 - 1953), homme politique américain ;
 Robert Taft Jr. (1917 - 1993), homme politique américain ;
 Bob Taft (1942 - ), gouverneur de l'État de l'Ohio de 1999 à 2007.
 Chris Taft (1985-), joueur américain de basket-ball.
 Julia V. Taft (1942 - 2008), personnalité américaine impliquée dans l'assistance humanitaire internationale ; 
 Lorado Taft (1860-1936), sculpteur américain ;

Voir aussi :Catégorie:Famille Taft.

Automobiles 
 Daihatsu Taft, gamme de 4X4 du constructeur japonais Daihatsu de 1974 à 1984.
 La Daihatsu Taft, automobile de style SUV multisegment produite à partir de 2020 par  Daihatsu.

Homonymie de localités